Nick Schultz – hockeista su ghiaccio canadese
Nick Schultz – ciclista australiano